«Sospecha» - o «La sospecha» - puede referirse a:

Cine y televisión 
 La sospecha (Der Verdacht) (1951), novela del autor suizo Friedrich Dürrenmatt.
 Sospecha/La sospecha (Suspicion) (1941), película de Alfred Hitchcock.
 La sospecha (1961), telenovela mexicana.
 La sospecha (2010), película de Fernando Vieira.